Die folgende Tabelle listet die Gouverneure von Mizoram mit jeweiliger Amtszeit auf. Mit der Neugestaltung des Nordosten Indiens nach dem Bangladeschkrieg wurde Mizoram am 21. Januar 1972 als eigenständiges Unionsterritorium aus dem Bundesstaat Assam herausgelöst. In den ersten Übergangsmonaten stand ihm ein Chief Commissioner vor, danach ein Vizegouverneur (Lieutenant Governor). Seit 20. Februar 1987 hat Mizoram den Status eines Bundesstaates mit Gouverneur.

Siehe auch 
 Liste der Gouverneure in Indien
 Liste der Chief Minister von Mizoram

Weblinks 
 States of India since 1947 – Mizoram (englisch)
 Former Governor/Lt Governor Frühere Gouverneure von Mizoram (englisch)

Einzelnachweise 

Mizoram
!